Meljac kan syfta på:

Frankrike 

 Meljac, departementet Aveyron i regionen Occitanien,